Мыза — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, к северу от озера Лача, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Каргополя, административного центра района.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 50 %, армяне — 50 %.

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района